Плотников, Иван Степанович:
 Плотников, Иван Степанович (1878—1955) — физикохимик, профессор Московского университета.
 Плотников, Иван Степанович (1864—1918) — диакон Русской православной церкви, священномученик.